Idioma Hmong: Hmong (llengua)
 Ètnia asiàtica Hmong: Hmong (ètnia)